Getap peut désigner :
 Getap, une communauté rurale du marz d'Aragatsotn en Arménie ;
 Getap, une communauté rurale du marz de Shirak en Arménie ;
 Getap, une communauté rurale du marz de Vayots Dzor en Arménie.